Basili (Basilius) va ser un cognomen familiar de la gens Minúcia. Apareixen només al segle I aC i amb les formes Basilius i Basilus (Basili o Basil).

Els personatges principals són:
 Minuci Basili, un tribu militar, que va servir sota Sul·la a Grècia en la seva campanya contra el general Arquelau (86 aC)
 Marc Minuci Basili, mencionat per Ciceró al discurs judicial Pro Cluentio.
 Minuci Basili del que només se sap que tenia la tomba a la via Àpia en un lloc on eren freqüents els robatoris.
 Gai Minuci Basili, pare adoptiu de Marc Satri, que era originalment fill de la seva germana. L'adoptat va agafar el nom de Lluci Minuci Basili.
 Lluci Minuci Basili. assassí de Cèsar
 Minuci Basili va ser un romà del partit de Marc Antoni, que Ciceró ataca en la segona filípica vers el 41 aC. No seria el mateix personatge que l'assassí de Cèsar, Lluci Minuci Basili.

Referències 

Famílies de les gens